Fach steht für:
 Fach (Schauspielkunst), das Bühnen- oder Rollenfach in der Schauspielkunst
 Fach (Weberei), den Zwischenraum zwischen gehobenen und gesenkten Kettfäden beim Weben
 in der Berufswelt und in den Wissenschaften ein Fachgebiet
 im Schulwesen ein Unterrichtsfach
 in der Oper und der klassischen Gesangskunst das Stimmfach
 im Bauwesen das Gefach
 Schubfach/Schublade, sowie Teil eines Regals (Regalfach)

Personen:
 Alexander Fach (1815–1883), deutscher Bauingenieur und Architekt
 Dietmar Fach (* 1954), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Holger Fach (* 1962), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Wolfgang Fach (* 1944), deutscher Politologe

Orte:
 Fach (Obergröningen), Ortsteil der Gemeinde Obergröningen im Ostalbkreis, Baden-Württemberg

FACh steht für:
 Fuerza Aérea de Chile, die chilenische Luftwaffe

Siehe auch:
 Vach

FACH